

Estonia 
 Stadion Centralny Kalevi
 Stadion Centralny w Valdze

Kazachstan 
 Stadion Centralny w Aktobe
 Stadion Centralny w Ałmaty 
 Stadion Centralny w Kustanaju
 Stadion Centralny w Pawłodarze
 Stadion Centralny w Tarazie

Ukraina 
 Stadion Centralny w Czerkasach 
 Stadion Centralny w Mikołajowie
 Stadion Centralny w Winnicy 
 Stadion Centralny w Żytomierzu

Rosja 
 Stadion Centralny w Jekaterynburgu
 Stadion Centralny w Kazaniu
 Stadion Centralny w Krasnojarsku
 Stadion Centralny w Murmańsku
 Stadion Centralny w Piatigorsku
 Stadion Centralny w Wołgogradzie

Inne 
 Stadion Centralny w Karasuu (Kirgistan)
 Stadion Centralny Paxtakor w Taszkencie (Uzbekistan)
 Stadion Centralny w Kłajpedzie (Litwa)